Слай Ку́пер:
 Слай Купер
 Слай Купер (мультфильм)
 Sly Cooper